Ел Саварал има више значења:

 Ел Саварал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саварал (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику